ФК Тирана () је албански фудбалски клуб из Тиране. Клуб је најуспешнији и најпопуларнији у Албанији. Већину својих утакмица игра на стадиону Селман Стермаси, а важније утакмице на националном стадиону Кемал Стафа.

Тирана је једини клуб у Албанији који је играо у свим првенствима Суперлиге Албаније од оснивања лиге 1930. и у свим издањима Купа Албаније од његовог настанка 1938. године. Клуб је освојио 24 титуле првака државе, 14 титула Купа Албаније и 8 титула Суперкупа Албаније.

Трофеји 
 Суперлига Албаније
 Првак (24): 1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937, 1964/65, 1965/66, 1968, 1969/70, 1981/82, 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2008/09
 Куп Албаније
 Победник (14): 1938, 1963, 1976, 1977, 1983, 1984, 1986, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2011
 Суперкуп Албаније
 Победник (8): 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009
 Балкански куп:
 Финалиста (1): 1983.

ФК Тирана у европским такмичењима 
Од 1. октобра 2020.

Референце

Спољашње везе 

 Вести из клуба
 Форум навијача
 www.kftirana.info

Спорт у Тирани
Тирана